2001 Sparkassen Cup, парний розряд проходив у рамках Sparkassen Cup, який відбувся удванадцяте; турнір WTA 2-ї категорії, який проходив у Лейпцигу (Німеччина). 

Аранча Санчес Вікаріо і Анн-Гель Сідо були чинними чемпіонками, але цього разу вирішили не брати участі.

Олена Лиховцева і Наталі Тозья виграли титул, у фіналі перемігши пару Квета Грдлічкова і Барбара Ріттнер з рахунком 6–4, 6–2.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 2001 Sparkassen Cup Draw 

Sparkassen Cup (теніс)
Тур WTA 2001